Фащевка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Фащевка — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Фащевка — агрогородок в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Фащёвка — село в Грязинском районе Липецкой области.
 Фащевка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.

Украина 
 Фащевка — посёлок городского типа в Антрацитовском районе Луганской области.
 Фащевка — посёлок городского типа в Перевальском районе Луганской области.
 Фащевка — село в Подволочисском районе Тернопольской области.